Un oyama est un type de personnage de théâtre japonais aussi appelé onnagata.

Toponyme
 Oyama est une ville de la préfecture de Shizuoka (Japon).
 Oyama est une ville de la préfecture de Tochigi (Japon).
 Oyama est une petite ville située dans l'Okanagan dans la province de Colombie-Britannique au Canada, qui a été nommée en hommage au maréchal japonais Iwao Ōyama.

Nom de famille

 Iwao Ōyama (1842-1916), maréchal et homme d'État japonais.
 Heiichirō Ōyama (né en 1947), altiste et chef d'orchestre japonais.
 Keisuke Oyama (né en 1995), footballeur japonais.
 Masutatsu Ōyama (1923-1994), de son vrai nom Choi Young-i, est un expert coréen des arts martiaux, fondateur du kyokushinkai, un style de karaté.
 Yasuharu Oyama (1923-1992), joueur professionnel de shogi japonais.

Homonymie de toponyme
Patronyme japonais